Franconville, Val-d'Oise
 Franconville, Meurthe-et-Moselle